Iquique puede referirse a:

 Iquique, ciudad, puerto y comuna capital de la Región de Tarapacá, Chile.
 Iquique, localidad y puerto ubicado en el Departamento de Loreto, Perú.
 La Provincia de Iquique, actual provincia chilena de la región antes mencionada.
 La Provincia de Iquique, antigua división territorial del Perú, que existió desde 1878 hasta 1883.